Kubli ist der Familienname folgender Personen: 

 Fred Kubli (1930–1987), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer 
 Johann Melchior Kubli (1750–1835), Schweizer Politiker 
 Kaspar K. Kubli (1869–1943), amerikanischer Politiker (Republikanische Partei) und Sprecher des Repräsentantenhauses von Oregon
 Manuel Kubli (* 1995), Schweizer Fußballspieler
 Thom Kubli (* 1969), deutsch-Schweizer Künstler, Komponist und Autor